Sankt Stefan am Walde, een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Opper-Oostenrijk
Sankt Stefan im Rosental, een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Stiermarken